Die offenen Sommerbiathlon-Europameisterschaften 2009 fanden vom 12. bis 16. August im tschechischen Nové Město na Moravě in der Vysočina Arena statt. Die Wettbewerbe wurden in nur in der Disziplin Crosslauf ausgetragen und nur im Sprint, im Massenstart und in der Mixed-Staffel. Mit drei von fünf möglichen Titeln und sieben von 13 möglichen Medaillen waren die Vertreter Russlands am erfolgreichsten.

Männer

Sprint 4 km 

Datum: Freitag, 14. August 2009, 11:00 Uhr

Es starteten 38 Athleten aus 13 Ländern, darunter drei Deutsche (Steffen Jabin 14., Wolfgang Kinzner 16., Robert Janikulla 22.). Starter aus Österreich, der Schweiz oder Italien waren nicht am Start. Im Junioren-Rennen (55 Teilnehmer) gelang ein russischer Dreifachsieg, Iwan Krijukow vor Alexander Saposchnikow und Igor Ochotnikow.

Massenstart 6 km 

Datum: Sonnabend, 15. August 2009, 11:00 Uhr

Es starteten die 30 besten Athleten aus dem Sprintrennen. Starter aus Österreich, der Schweiz oder Italien waren nicht am Start. Im Junioren-Rennen (30 Teilnehmer) gelang Anuzar Yunusov ein usbekischer Sieg vor dem Russen Iwan Krijukow und dem Rumänen Ștefan Gavrilă.

Frauen

Sprint 3 km 

Datum: Freitag, 14. August 2009, 14:00 Uhr

Es starteten 28 Athletinnen aus elf Ländern, darunter drei Deutsche. Starterinnen aus Österreich, der Schweiz oder Italien waren nicht am Start. Im Junioren-Rennen (46 Teilnehmerinnen) gewann die Polin Zuzanna Smolec vor der Russin Larissa Nadejewa und der Tschechin Lea Johanidesová.

Massenstart 5 km 

Datum: Sonnabend, 15. August 2009, 14:45 Uhr

Es starteten die 25 Biathletinnen, alle der Teilnehmerinnen des Sprints waren startberechtigt. Nicht mehr an traten die drei Lettinnen, die Moldawierin Iuliana Tcaciova erreichte das Ziel nicht. Im Juniorinnen-Rennen (30 Teilnehmerinnen) gewann die Russin Larisa Nadejewa vor der Rumänin Luminița Pișcoran und der Polin Monika Hojnisz.

Mixed-Staffel 2 × 3 + 2 × 4 km 

Datum: Sonntag, 16. August 2009, 11:00 Uhr

Am Start waren elf von zwölf gemeldeten Staffeln, die Vertretung Bosnien-Herzegowinas (Mladena Koroman, Ana Lasica, Mladen Starčevic, Miro Ćosić) trat nicht an. Das gleichzeitige Rennen im Mixed der Junioren und Juniorinnen fand mit zehn Staffeln statt. Hier gewann Rumänien vor Polen und Weißrussland.

Belege 

2009
Biathlonveranstaltung 2009
Biathlonwettbewerb in Nové Město na Moravě